Personal Jesus  () — це пісня англійського гурту Depeche Mode, написана Мартіном Ґором. Вона була видана лейблом Mute Records як перший сингл з альбому «Violator», у серпні 1989 року.

Місце у чартах

Посилання 
 Лірика 
  
 Сингл "Personal Jesus"  у базі даних порталу Discogs.com
 Інформація про сингл "Personal Jesus" на офіційному сайті Depeche Mode

Виноски 

' Personal Jesus 2011 '' () - це пісня англійського гурту Depeche Mode, написана Мартіном Ґором. Вона була видана лейблом Mute Records як перший сингл з альбому «Remixes 2: 81-11», у серпні 2011 року.

Сингли 1989
Пісні Depeche Mode
Сингли Depeche Mode
Сингли 2011